Федоренки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Федоренки — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Украина 
 Федоренки — село в Кременчугском районе Полтавской области.